Râul Hidișel se poate referi la următoarele cursuri de apă:

 Hidișel - afluent al râului Holod
 Hidișel - afluent al râului Peța